Limnocoris är ett släkte av insekter. Limnocoris ingår i familjen vattenbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbin
Limnocoris